Zeri bezeichnet:

 einen Ort in Norditalien, siehe Zeri
 eine albanischsprachige Zeitung im Kosovo, siehe Zëri
 Federico Zeri (1921–1998), italienischer Kunsthistoriker
 Zero Emissions Research and Initiatives (ZERI), Netzwerk von Kreativen, die Lösungen für die zunehmenden Probleme der heutigen Welt suchen.